

Генейдо — місто, штат Техас
 Генейдо — переписна місцевість, штат Аризона